

События 
 Консулы Имп. Цезарь Нерва А. и Луций Вергиний Руф. Консул-суффект Тацит.
 Октябрь — Нерва усыновил Траяна и даровал ему равные с собой права. Адриан, двоюродный племянник Траяна, переведён в Верхнюю Германию.
 27 октября — усыновление Нервой Траяна.
 Положительный отзыв инспектора Секста Юлия Фронтина о римском водоснабжении.
 Начало префектуры Флавия Цериала над когортой IX Batavorum.

Хань и Хунну:
 Гань Ин по приказу китайского генерала Бань Чао отправляется в экспедицию на запад, достигает Персидского залива и описывает Рим.
 Сяньби, по указанию империи Хань, заканчивают подавление восстания Северных Хунну.

Скончались 

 Климент I (папа римский) (88—97) (Возможно)
 Луций Вергиний Руф — римский государственный деятель, консул Римской империи 63, 69 и 97 годов
 Маний Ацилий Авиола — консул Римской империи 54 года

См. также